Васи́лькове — село в Україні, у Новомиколаївському районі Запорізької області. Населення становить 105 осіб. Орган місцевого самоврядування - Барвінівська сільська рада.

Географія 
Село Василькове знаходиться на відстані 1,5 км від села Василівське (Оріхівський район), за 4 км від лівого берега річки Верхня Терса.

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Запорізька область)

Посилання 
 Погода в селі Василькове 

Села Запорізької області